Tenisový turnaj WTA AEGON International 2009 se konal ve dnech 15. až 21. června 2009 v anglickém Eastbourne venku na travnatých dvorcích. Odměny činily 600 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 AEGON International 2009 – muži

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
WTA Tour 2009
Eastbourne International
Tenis ve Spojeném království v roce 2009